Злотувский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Великопольское воеводство. Центр повета — город Злотув. Занимает площадь 1660,91 км². Население — 69 781 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Злотув, Ястрове, Краенка, Оконек
 городские гмины: Злотув
 городско-сельские гмины: Гмина Ястрове, Гмина Краенка, Гмина Оконек
 сельские гмины: Гмина Липка, Гмина Тарнувка, Гмина Закшево, Гмина Злотув

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Великопольского воеводства